Jelisaweta Sergejewna Tuktamyschewa (, englische Transkription Elizaveta Sergeyevna Tuktamysheva; * 17. Dezember 1996 in Glasow, Udmurtien) ist eine russische Eiskunstläuferin, die im Einzellauf startet. Sie ist die Europameisterin und Weltmeisterin von 2015.

Sportlicher Werdegang 
Jelisaweta Tuktamyschewa, Tochter eines ehemaligen Skirennläufers und Fußballtrainers, begann im Alter von viereinhalb Jahren mit dem Eiskunstlaufen. Seit 2007 trainierte sie zum Teil in ihrer Heimatstadt Glasow und zum Teil in Sankt Petersburg. Bereits mit 12 Jahren erregte sie Aufmerksamkeit, da sie bereits sehr anspruchsvolle Sprungfolgen beherrschte. Erste Erfolge feierte sie auf regionalen Wettkämpfen in Belgorod, wo ihr späterer Trainer Alexei Mischin auf sie aufmerksam wurde.

2009 gewann sie erstmals Silber bei den nationalen russischen Meisterschaften, 2010 Bronze. Seit 2011 trainiert sie ausschließlich in Sankt Petersburg bei Swetlana Weretennikowa und Alexei Mischin. 2011 wurde sie Zweite der Juniorenweltmeisterschaft hinter ihrer Landsfrau Adelina Sotnikowa. In der Saison 2011/12 nahm sie erstmals an der ISU-Grand-Prix-Serie teil. Sie qualifizierte sich dabei durch Siege bei Skate Canada und bei der Trophée Eric Bompard in Frankreich für das Grand-Prix-Finale, in dem sie den vierten Platz erreichte. Mitte 2012 musste sie wegen einer Knieverletzung pausieren. 

In der Saison 2012/2013 qualifizierte sie sich erneut für das Grand-Prix-Finale, in dem sie Platz 5 belegte. Außerdem wurde sie in Sotschi russische Meisterin vor ihren Konkurrentinnen Jelena Radionowa und Sotnikowa. Bei der folgenden Europameisterschaft in Zagreb gewann sie die Bronzemedaille hinter der italienischen Seriensiegerin Carolina Kostner und Adelina Sotnikowa. Bei ihrer ersten Teilnahme an den Weltmeisterschaften belegte Tuktamyschewa Platz 10.

In der Saison 2013/14 belegte sie bei Skate America und Cup of Russia jeweils den vierten Platz. Somit blieb sie erstmals in ihrer Karriere ohne Grand-Prix-Medaille und konnte sich nicht für das Finale qualifizieren. Bei der russischen Meisterschaft 2014 wurde sie nur Zehnte und verpasste deshalb die Qualifikation für die Europameisterschaft. Ihr Trainer Alexei Mischin nannte gesundheitliche Gründe als Ursache für ihr vergleichsweise schwaches Abschneiden.

Mit starken Leistungen kehrte sie in der Saison 2014/2015 zurück. Mit einem zweiten Platz bei Skate America und einem Sieg beim Cup of China qualifizierte sie sich souverän für das Grand-Prix-Finale, das sie ebenfalls für sich entschied. Bei der Russischen Meisterschaft wurde sie Zweite hinter Jelena Radionowa. Bei der Europameisterschaft in Stockholm holte sie den Titel vor ihren Landsfrauen Radionwa und Anna Pogorilaja. Bei der Weltmeisterschaft in Shanghai sicherte sie sich ebenfalls souverän den Titel, wodurch sie in dieser Saison einen Grand Slam erzielte.

2015/16 folgte wieder eine schwächere Saison für Tuktamyschewa. Als Achte der Russischen Meisterschaften qualifizierte sie sich nicht für Europa- und Weltmeisterschaften und erhielt somit keine Gelegenheit, einen ihrer Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. In der folgenden Saison gewann Tuktamyschewa die Bronzemedaille beim Cup of China. Bei den Russischen Meisterschaften wurde sie Achte.

In der Saison 2018/19 hatte Tuktamyschewa mit einem Sieg bei Skate Canada und der Bronzemedaille beim Grand-Prix-Finale ein sportliches Comeback. Wegen einer Lungenentzündung konnte sie jedoch nicht an den russischen Meisterschaften teilnehmen.

In der Saison 2019/20 konnte sich Tuktamyschewa trotz Bronzemedaillen bei Skate America und beim Cup of China nicht für das Grand-Prix-Finale qualifizieren. In der folgenden Saison siegte sie beim Cup of Russia. Im Dezember 2020 wurde ein positiver Test auf SARS-CoV-2 bekannt. Bei den Weltmeisterschaften im März 2021 belegte sie im Kurzprogramm und in der Kür den dritten Platz. Im Gesamtergebnis gewann Tuktamyschewa die Silbermedaille hinter Anna Schtscherbakowa.

Ergebnisse 

Quelle: ; GP: Grand Prix; CS: Challenger Series; JGP: Junior Grand Prix

Weblinks

Einzelnachweise 

Eiskunstläufer (Russland)
Weltmeister (Eiskunstlauf)
Europameister (Eiskunstlauf)
Russischer Meister (Eiskunstlauf)
Teilnehmer der Olympischen Jugend-Winterspiele 2012
Universiadeteilnehmer (Russland)
Teilnehmer der Winter-Universiade 2017
Russe
Geboren 1996
Frau